De Grand Prix-wegrace van San Marino 1991 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 18 augustus 1991 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
San Marino